Rudimento – tecnica per l'uso del tamburo;
 Rullo – parte meccanica;
 Rullo – quantità di pellicola in un film;
 Rullo compattatore – macchina agricola;
 Rullo compressore – macchina dotata di cilindri metallici;
 Rullo di Jefferson o Wheel Cypher – cifrario inventato intorno al 1790 da Thomas Jefferson;
 Rullo di tamburi – film statunitense del 1954 diretto da Delmer Daves;
 Rullo da pittura – Un pennello a movimento rotatorio che permette di pitturare grandi superfici in poco tempo.

Persone
 Erminio Rullo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Jason Rullo – batterista statunitense
 Jerry Rullo – ex cestista statunitense
 Roberto Rullo – cestista italiano

Altri progetti